Майстора — фамилия.
 Майстора, Георгий Йорданов (более известен под фамилией Кирков; 1867—1919) — болгарский писатель-сатирик, профсоюзный деятель.
 Димитров-Майстора, Владимир (1882—1960) — выдающийся болгарский художник.